Früchtl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Früchtl (* 1954), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Tom Früchtl (* 1966), deutscher Künstler
 Christian Früchtl (* 2000), deutscher Fußballtorhüter